Echipa națională de fotbal a Argentinei este una dintre selecționatele naționale de fotbal cele mai iubite, cu trei Cupe Mondiale câștigate și un titlu olimpic. Argentina și Uruguayul dețin recordul de partide de fotbal jucate între două selecționate: din 1901, cele două țări au jucat 161 de partide una contra celeilalte. Prima partidă contra Uruguayului a constituit prima partidă oficială internațională jucată în afara Regatului Unit (deși Canada și Statele Unite au jucat două partide internaționale în 1885 și 1886, nici una nu este considerată oficială; Canada a jucat prima partidă oficială în 1904 iar SUA în 1916). 

Argentina a jucat patru finale de Cupă Mondială, dintre care prima a avut loc în 1930, când a pierdut cu 4 la 2 în fața uruguayenilor. Argentinienii au câștigat următoarea finală în care s-au calificat, în 1978, învingând Olanda cu 3 la 1. Opt ani mai târziu, în 1986, selecționata argentiniană a învins Germania cu scorul de 3 la 2, adjudecându-și trofeul din Mexic, dar germanii și-au luat revanșa la Italia 1990, câștigând în fața selecționatei Argentinei cu scorul de 1 la 0.

Argentina a câștigat de asemenea cincisprezece Cupe ale Americii.

Cele mai multe selecții

Marcatori

Campionatul Mondial 
{| class=clas="wikitable" border="2" style="text-align:center; margin:auto;"
|-style="background-color:#6699ff; color:#fff;"
!width="122px"| Țară gazdă / An !! width="115px"| Runda !! width="60px"| Poziția
!width="40px"| 
!width="40px"| 
!width="40px"| 
!width="40px"| 
!width="40px"| 
!width="40px"| 
|-bgcolor=silver
| 1930 ||Vicecampioană||2||5||4||0||1||18||9
|- 
| 1934 ||Optimi||9||1||0||0||1||2||3
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1938
| colspan="10" |Retrasă
|-
| 1950
| colspan="10" |Retrasă
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1954 || colspan="10"|Nu s-a calificat
|- 
| 1958 ||Faza Grupelor||13||3||1||0||2||5||10
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1962 ||Faza Grupelor||10||3||1||1||1||2||3
|-align="center" 
| 1966 ||Sferturi||5||4||2||1||1||4||2
|-bgcolor="#EEE9E9"
| 1970 || colspan="10"|Nu s-a calificat
|-
| 1974 ||A doua fază||8||6||1||2||3||9||12
|-bgcolor=gold
| 1978 ||Campioană||1||7||5||1||1||15||4
|- 
| 1982 ||A doua fază||11||5||2||0||3||8||7
|-bgcolor=gold
| 1986 ||Campioană||1||7||6||1||0||14||5
|-bgcolor=silver
| 1990 ||Vicecampioană||2||7||2||3||2||5||4
|-
| 1994 ||Optimi||10||4||2||0||2||8||6
|-bgcolor="EEE9E9"
| 1998 ||Sferturi||6||5||3||1||1||10||4
|-
|  2002 ||Faza Grupelor||18||3||1||1||1||2||2
|-bgcolor="EEE9E9" 
| 2006 ||Sferturi||6||5||3||2||0||11||3
|-
| 2010 ||Sferturi||5||5||4||0||1||10||6
|-bgcolor=silver
| 2014 ||Vicecampioană||2||7||5||1||1||8||4
|-
| 2018 ||Optimi||16||4||1||1||2||6||9 
|-bgcolor=gold
| 2022 ||Campioană||1||7||4||2||1||15||8
|-bgcolor="EEE9E9"
|   2026 || colspan="10"|Va urma
|-bgcolor=6699ff style="color:white;"
|Total||3 Titluri||18/22||88||47||17||24||152||101
|}

 Finale 

Rezultate

Meciuri - întâlniri directe

{{legend2|#E6E6FA|Victorie Argentina|border=1px solid #AAAAAA}}

Finale

Echipamente

Rezultate și program

2020

2021

Jucători

Lotul actual
Următorii jucători au fost convocați pentru a disputa meciurile de la Campionatul Mondial de Fotbal 2022.
Meciuri și goluri după meciul de pe 18 decembrie 2022 cu .

Antrenori

Jucători notabili

Legături externe 
 Sit oficial, pe pagina de web a Asociației Argentiniene de Fotbal

Note 

Argentina
Fotbal în Argentina
Țări câștigătoare ale Campionatului Mondial de Fotbal